Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "OFK Titograd".

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu 
 Ivangrad - tadašnji naziv za Berane 
 Petrovac na Moru - često se spominje samo kao i Petrovac
 Momišići i Zabjelo - danas dijelovi naselja Podgorica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Novak Jovanović: Fudbalska takmičenja u Crnoj Gori : 1925-1985 , Cetinje, 1991., UDK: 796.332.093(497.16)"1925/1985", str. 82 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 535  
  

1974-75 1
CG 1 republička 
1974-75 1 republička
1974-75 1